

Abbigliamento 
 Sago o Sagum – tipologia di mantello in uso presso gli antichi Romani

Botanica 
 Sago – amido estratto dal midollo di diverse specie di palma appartenenti al genere Metroxylon, Cycas, Phoenix e Zamia
 Palma di sago – specie di palma da cui si ricava l'amido di sago

Geografia 
Burkina Faso
 Sago – villaggio della provincia di Boulgou
Costa d'Avorio
 Sago – città e sottoprefettura appartenente al dipartimento di Sassandra
Indonesia
 Monte Sago – montagna
Italia
 Sago – antico nome di Assago in Lombardia
Mauritania
 Sago – palude o zona umida della regione di Brakna
Portogallo
 Sago – freguesia di Monção
Stati Uniti d'America
 Sago – comunità non incorporata della Virginia Occidentale
 Township di Sago – township del Minnesota

Altro 
 Sago o presago – sagace, premonitore; chi o cosa è denotato o connotato di prescienza

Altri progetti